

Editoria 
 La Provincia – quotidiano di Como, con tre edizioni locali: Como, Lecco e Sondrio
 La Provincia di Varese – quotidiano di Varese
 La Provincia – quotidiano di Cremona, con due edizioni locali: Cremona e Crema
 La Provincia Pavese – quotidiano di Pavia
 La Provincia Quotidiano – quotidiano di Frosinone e Latina

Pagine correlate 
Provincia (disambigua)